Evenredigheid - relatie tussen twee variabelen met constante ratio
Proportionaliteitsbeginsel - een rechtsbeginsel waarbij een straf, zoals een vonnis van de rechter, in verhouding moet zijn met de overtreding.

Zie ook
 Proportioneel (doorverwijspagina)